Amorim kan syfta på,

Personer
Ana Amorim, brasiliansk handbollsspelare.
André M. Amorim, brasiliansk botanist.
Celso Amorim, brailiansk diplomat och politiker, Brasiliens utrikesminister. 
Dalton de Souza Amorim, brasiliansk biolog.
Eduarda Amorim, brasiliansk handbollsspelare.
Enrique Amorim, uruguayansk författare.
Francisco Gomes de Amorim, portugisisk författare.
Jorge de Amorim Campos, brasiliansk fotbollsspelare, känd som Jorginho.
Ni Amorim, portugisisk racerförare. 
Patrícia Amorim, brasiliansk simmare.
Rúben Amorim, portugisisk fotbollsspelare.

Övrigt
Corticeira Amorim, portugisiskt företag, en av världens största korktillverkare.

Portugisiska efternamn